Lier
 Lier város Belgiumban, a Lierse labdarúgócsapat városa
 Lier város Norvégiában
De Lier
 De Lier város Hollandiában